Bloomsbury:

 Блумсбери (Лондон) — район Лондона
 Группа Блумсбери — также «Блумсберийский кружок», группа английских интеллектуалов
 Bloomsbury Gang
 Bloomsbury Publishing — издательство в Великобритании
 The UCL Bloomsbury
 Bloomsbury, New Jersey
  — населённый пункт в канадской провинции Альберта.